Il singolare del torneo di tennis Bloomfield Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Pridham che ha battuto in finale Tommy Ho 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Garner (primo turno)
 Glenn Layendecker (secondo turno)
 Steve Bryan (semifinali)
 Nicolás Pereira (primo turno)

 Dan Goldie (primo turno)
 Chris Pridham (Campione)
 Jimmy Brown (quarti di finale)
 Mark Keil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bloomfield Challenger 1991